Sara F. Costa  (Oliveira de Azeméis, Portugal 1987 - ) é uma escritora e poetisa portuguesa que tem vindo a ser galardoada em vários certames literários. Em 2007, 2011 e 2016 obteve o Prémio Literário João da Silva Correia, realizado pela Câmara Municipal de São João da Madeira. Foi autora convidada do Festival Internacional de Poesia e Literatura de Istambul 2017 e em 2018 fez parte da organização do Festival Literário de Macau e do Festival Internacional de Literatura entre a China e a União Europeia em Shanghai e Suzhou, China. Tem poemas traduzidos e publicados em mais de sete línguas em várias publicações literárias por todo o mundo. Coordena eventos literários no colectivo artístico internacional, Spittoon e fundou o primeiro workshop de poesia de Pequim. Em 2019 venceu o Prémio Literário Glória de Sant'Anna com a obra "A Transfiguração da Fome"  editada pela Editora Labirinto em 2018. Para além da poesia, escreve também ficção e traduz literatura chinesa para português e inglês.“Poética Não Oficial” é a sua primeira publicação de poesia traduzida.

Obra publicada

 "A Melancolia das Mãos e Outros Rasgos" (Pé de Página editores, 2003) (Prémio Literário da Lousã)
 Participação na revista “E-topia” nº2 (Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004)
 Colectânea internacional de poesia "IL gesto della memoria/The gesture of the Memory"(Ibiskos Editrice di A. Risolo, Empoli, 2005);  
 Colectânea internacional de poesia " "Air, Water, Earth, Fire. The long genesis of the Elements" "(Ibiskos Editrice di A. Risolo, Empoli, 2006);
 "Uma Devastação Inteligente" (Atelier Editorial, 2007), (Prémio Literário João da Silva Correia)
 "O Sono Extenso" (Âncora Editora, 2012) [5]
 "O Movimento Impróprio do Mundo” (Âncora Editora, 2016)
 “A Transfiguração da Fome” (Editora Labirinto, 2018) (Prémio Literário Glória De Sant'Anna 2019

Tradução 
 "非官方诗坛 | Poética Não Oficial, Poesia Contemporânea Chinesa", Seleção e Tradução de Sara F. Costa
(Edição bilingue, Editora Labirinto, 2020)

Ligações externas
- Sara F. Costa Site Oficial

- Prémio João da Silva Correia

Novos poetas
O Sono Extenso - a poesia no seu melhor
Revista Caliban: "Uma Geografia Secreta" Nuno Júdice sobre o livro "O Movimento Impróprio do Mundo" 
Revista Caliban - Lançamento do Livro A Transfiguração da Fome
Revista Caliban - Transfigurar a Fome ou o sentimento duma ocidental

Referências

Poetas de Portugal
Escritoras de Portugal
Naturais de Oliveira de Azeméis